nhu – codice ISO 639-3 della lingua noone
 NHU – codice ISO 3166-2:MH di Namu (Isole Marshall)